N5 puede referirse a:

 N5, una categoría de vehículos de carrera.
 Línea N5, distintas líneas de transporte. (Desambiguación)
 N5, canción de Lali.